Actinia är ett släkte av koralldjur. Actinia ingår i familjen Actiniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Actinia